Wells House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wells House (Arizona), ID-Nr. 78003257
 Wells House (Massachusetts), ID-Nr. 85003393
 Wells House (Washington), ID-Nr. 73001865